Karlsbad kan syfta på:

Karlsbad – det tyska och äldre svenska namnet på den tjeckiska kurorten Karlovy Vary 
 Karlsbad, Baden-Württemberg – en kommun i Landkreis Karlsruhe i Baden-Württemberg, Tyskland
 Karlsbadbesluten – reaktionärt avtal 1819 som inskränkte  medborerliga rättigheter inom Tyska förbundet
 Karlsbaderberget – berg i Saltsjöbaden, Nacka kommun. Även kallat Observatorieberget

Produkter
 Karlsbaderbröd – form av vetebröd, använt som kaffebröd
 Karlsbadersalt – milt avföringsmedel med natriumsulfat som viktigaste ingrediens
 Karlsbadervatten – naturligt sodavatten från källorna i Karlsbad eller efterlikning av detta
 Karlsbader Schnitte – östtysk variant av Toast Hawaii

Se även
 Carlsbad – flera 
 Filmfestivalen i Karlovy Vary